Buitendag ist der Familienname folgender Personen:

 Basie Buitendag (* 1959), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Bianca Buitendag (* 1993), südafrikanische Surferin
 Eniell Buitendag (* 1989), namibischer Rugby-Union-Spieler